Boy může být:

 anglicky chlapec
 boy band – chlapecká hudební skupina
 b-boy – tanečník v breakdance

křestní jméno
 Boy George – britský zpěvák a skladatel
 Boy Waterman – nizozemský fotbalový brankář

příjmení osob
 Frankie Boy – pseudonym zápasníka Franka Andersona
 Ya Boy – americký hip-hopový zpěvák

elektronické zařízení
 Game Boy – kapesní herní konzole
 Game Boy Advance – kapesní herní konzole firmy Nintendo
 Game Boy Color – kapesní herní konzole firmy Nintendo

v kultuře
 Boy Meets Girl (film, 1938) – americká filmová komedie z roku 1938
 The Plow Boy – americký animovaný film s Mickey Mousem
 Boy (album) – debutové album skupiny U2
 Boys (píseň, Britney Spears)

jiný význam
 Boy Meets Girl – více různých významů (rozcestník)
 Fall Out Boy – americká rocková skupina
 Little Boy – americká jaderná puma svržená v roce 1945 na Hirošimu
 Lokomotiva Big Boy – největší parní lokomotiva světa

Související články 
 Boys – anglicky: „chlapci“ – jinak více různých významů
 Playboy

Externí odkazy